Das Dameneinzel der Australian Open 2013 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidigerin war Wiktoryja Asaranka, die mit einem Finalsieg über Li Na ihren Titel und damit ihre Position als Weltranglistenerste verteidigen konnte.

Qualifikation 
Die Qualifikation der Damen fand vom 10. bis zum 12. Januar 2013 statt. Ausgespielt wurden 12 Plätze zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers.

Bei den Damen konnte sich weder eine Deutsche noch eine Schweizerin, Liechtensteinerin oder Österreicherin für das Hauptfeld qualifizieren. Insgesamt nahmen fünf Deutsche, Stefanie Vögele und Romina Oprandi aus der Schweiz sowie die Österreicherin Tamira Paszek am Einzelwettbewerb teil.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 

Dameneinzel
2013